

Diritto
Bench – nei paesi anglosassoni, aula di giustizia dove siedono i giudici

Persone
Jo Bench – bassista inglese
Johnny Bench – ex giocatore di baseball statunitense